Benito Atzei – carabiniere italiano, medaglie d'argento al valor civile
 Bianca Atzei – cantante italiana
 Paolo Atzei – arcivescovo cattolico italiano